Ярослав Николаевич Орос (род. , с. Широкий Луг, , Закарпатская область) — украинский , .

Лауреат Международной литературной премии «Гранослов-91».

Главный редактор газет («Персонал плюс», «Украинская газета»), директор журнала («Книжный клуб плюс»).

Вел авторскую программу «Четвёртый универсал» на Украинском радио.

Основал в издательстве "Знання" ("Знание") серию "Класна література" ("Класная литература").

Образование 
Окончил Сторожинецкий лесной техникум (1978), факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко (1986).

Изданные книги 
 1991 — «Заповіти білих горватів» («Заветы белых горватов»)
 1992 — «Змагання катів» («Схватка палачей»)
 1995 — «Чотирикутна зірка. Арійські притчі» («Четырехугольная звезда. Арийские притчи»)
 1999 — «Кощуни. Хроніки волхва» («Кощуны. Хроники волхва»)
 2001 — «Модуль Яфета»
 2006 — «Заповіти білих горватів. Кощуни» («Заветы белых горватов. Кощуны»
 2009 — «Врата Сімаргла» («Врата Симаргла»)
 2009 — «Яфет і Хам» («Яфет и Хам»)
 2011 — «Триликий Ной» («Триликий Ной»)
 2012 — «Дримба» («Варган»)
 2017 — «Витівки Ярґа» («Выдумки Ярга»)
 2019 — «Чара»
 2021 — «Чиненик»

Ссылки 
 

Выпускники Института журналистики Киевского университета